Policía Caminera puede hacer referencia a:

Policía Caminera del Chaco, policía caminera de la provincia del Chaco, Argentina.
Policía Caminera de la Provincia de Córdoba, policía caminera de la provincia de Córdoba, Argentina.
Patrulla Caminera de Paraguay, antes llamada Policía Caminera.